Teschow ist der Name folgender Orte in Mecklenburg-Vorpommern:

 Teschow (Alt Bukow), Ortsteil von Alt Bukow, Landkreis Rostock
 Teschow (Selmsdorf), Ortsteil von Selmsdorf, Landkreis Nordwestmecklenburg
 Teschow (Stepenitztal), Ortsteil von Stepenitztal, Landkreis Nordwestmecklenburg
 Teschow (Teterow), Ortsteil von Teterow, Landkreis Rostock
 Teschow (Wardow), Ortsteil von Wardow, Landkreis Rostock